Glow eller GLOW kan syfta på:

 Glow (2000) – en film från 2000
 Glow (låt av Nelly Furtado) – en sång av Nelly Furtado som finns med på hennes tredje album Loose
 Glow by JLo – en parfym för kvinnor skapad av den amerikanska artisten Jennifer Lopez
 Glow stick – producerar ljus genom en kemisk reaktion
 GLOW (TV-serie) – en amerikansk komediserie 2017–
 G.L.O.W. – en låt av den amerikanska rockgruppen The Smashing Pumpkins